Каргопольский:

Административное деление 
 Каргопольский уезд Олонецкой губернии в дореволюционной России.
 Каргопольский район Архангельской области.

Однофамильцы 
 Салтыков-Каргопольский, Сергей Петрович — русский переводчик.